— девиз правления (нэнго) японских императоров Уды и Дайго, использовавшийся с 889 по 898 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 27-й день 4-й луны 5-го года Нинна (по юлианскому календарю — 30 мая 889 года);
 26-й день 4-й луны 10-го года Кампё (по юлианскому календарю — 20 мая 898 года).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано:
 из 76-го цзюаня «Ханьшу»:「寛大之政行、和平之気通」;
 из 76-го цзюаня «Хоу Ханьшу»:「躬家世掌法、務在寛平」.

События 
 889 год (10-я луна 1-го года Кампё) — психически больной дайдзё тэнно Ёдзэй стал делать всё более безрассудные поступки: врывался во дворец и отпускал грубости в адрес придворных, душил женщин струнами музыкальных инструментов и затем бросал тела в озеро, давил людей верхом на лошади. После этого он часто скрывался в горах, охотясь на диких кабанов и оленей;
 4 августа 897 года (3-й день 7-й луны 9-го года Кампё) — император Уда отрёкся от престола, и трон перешёл к его старшему сыну;
 6 августа 897 года (5-й день 7-й луны 9-го года Кампё) — новый император Дайго взошёл на престол.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература